Алекса́ндр Андриа́нов: Андрианов, Александр Анатольевич (род. 1958) — советский легкоатлет-дискобол.
 Андрианов, Александр Михайлович (1910—1987) — советский физик, лауреат Ленинской премии.